Такмичење Турнеје четири скакаонице за сезону 2008/09. се одиграла на четири стандардне локације: Оберсдорф, Гармиш-Партенкирхен, Инзбрук и Бишофсхофен у Немачкој и Аустрији.

Турнеју је освојио Волфганг Лојцл, освојивши последње три од четири скакаонице. Он је тако донео прву титулу Аустрији после 10 година паузе и укупно десету за скакаче из те земље. Победник у Оберстдорфу је био Симон Аман, који је завршио као други у генералном пласману. Трећи у генералном пласману је био Грегор Шлиренцауер.

Укупни пласман

Резултати Оберсдорф 

29. децембар 2008.

Резултати Гармиш-Партенкирхен 

1. јануар 2009.

Резултати Инзбрук 

4. јануар 2009.

Резултати Бишофсхофен 

6. јануар 2009.

Референце

Види још

Спољашње везе 
 Званични сајт

Скијашки скокови
Турнеја четири скакаонице
Спорт у 2008.
Спорт у 2009.